Advance peut faire référence à :
 Advance Publications, un groupe de médias américain ;
 Advance, une census-designated place américaine de Caroline du Nord ;
 Advance, une ville américaine de l’Indiana ;
 Advance, une ville américaine du comté de Stoddard, dans le Missouri ;
 Advance, une marque de produits informatiques commercialisé par Suza international.